Kreisler steht für:
 ein landwirtschaftliches Arbeitsgerät, siehe Heuwender
 ein Pseudonym des deutschen Sängers und Malers Markus Fräger (The Ace Cats)

Kreisler ist der Familienname folgender Personen:
 Dorit Kreisler, anglisiert Dorit Chrysler (* 1966), österreichische Sängerin und Musikerin 
 Fritz Kreisler (1875–1962), österreichischstämmiger Violinist und Komponist
 Georg Kreisler (1922–2011), österreichischstämmiger Komponist, Interpret und Schriftsteller
 Johannes Kreisler, Kapellmeister, eine literarische Figur und Pseudonym von E. T. A. Hoffmann
 Kurt Kreiser (1891–1945) deutscher Musikjournalist, Dirigent und Komponist
 Otto Kreisler (1889–1970), österreichischer Filmregisseur und Filmproduzent
 Sandra Kreisler (* 1961), deutsche Chanson-Sängerin

Siehe auch: 
 Chrysler (Begriffsklärung)
 Kreissler
 Kreysler